Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2003, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to dziewiąte zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a trzecie rozegrane w Cardiff.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (David Howe i Simon Stead). Kontuzjowanych Marka Lorama, Krzysztofa Cegielskiego i Hansa Andersena zastąpili dwaj zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Peter Karlsson i Ronni Pedersen oraz przedstawiciel gospodarzy Chris Harris. W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (25) Hans Andersen (Dania) (31) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania) (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (23) David Howe (Wielka Brytania)
 (24) Simon Stead (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 

Na dwa dni przed turniejem z występu - z powodu kontuzji - wycofał się Brytyjczyk Mark Loram, natomiast dopiero dzień przed zawodami wycofał się Duńczyk Hans Andersen, którego zastąpił Brytyjczyk Chris Harris (zawodnik spoza listy zawodników kwalifikowanej rezerwy).

W roli uczestników Grand Prix zadebiutowali Brytyjczycy David Howe, Simon Stead i Chris Harris.

Klasyfikacja przejściowa

Przypisy 

Wielka Brytania
2003
2003 w Walii
Sport w Cardiff